Кра́ківський воєво́да (, ) — регіональний уряд (посада) в Краківському князівстві (до 1314), Польському королівстві (до 1569) та Короні Польській в Речі Посполитій. Голова Краківського воєводства та один із його сенаторів — представників воєводства в Сенаті Речі Посполитої. Існувала з 14 століття до 1795 року.

Воєводи

Примітки

Джерела 
 Niesiecki, Kasper. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza . — Lipsk: Breitkopf i Haertel, 1839. — T. 1. — s. 124—130.

Воєводи краківські